Sanjuanero – abitanti di San Juan Nepomuceno
Sanjuanero – abitanti di San Juan de Arama
Sanjuanero – abitanti di San Juan de Aznalfarache
Sanjuanero – abitanti di San Juan de Rioseco
Sanjuanero – abitanti di San Juan de los Morros